Vorbruch heißen folgende Orte:

 Vorbruch (Peckeloh), Bauerschaft in Peckeloh, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

historisch:
 Łęgowo (Stare Kurowo), deutsch Vorbruch, Ort im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Rzęsna, deutsch Vorbruch, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen